Эгль (фр. District d’Aigle) — округ в швейцарском кантоне Во.

География 
Округ Эгль находится в юго-западной части Швейцарии и в юго-восточной части кантона Во, восточнее Женевского озера. Площадь его составляет 434,85 км². Численность населения округа равна 45 376 человек (на 2017 год). Плотность населения — 104,3 чел./км². Главный город — Эгль.

Административное деление 
С 1 января 2008 года округ Эгль состоит из 15 общин. Административный центр округа — город Эгль.

История 
В течение всей истории своего существования, начиная с 1803 года, округ Эгль сохранял постоянную административную структуру и разделение на 15 общин. Лишь с 1 января 2008 эти 15 общин были объединены дополнительно в 5 районов (районы Эгль, Бекс, Ормон, Оллон и Вильнёв).

Примечания 

Округа Во